Der Family Circle Cup 2000 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hilton Head Island. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 17. bis 23. April 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Hilton Head Island